In het seizoen 2013–14 speelde GasTerra Flames uit Groningen in de Dutch Basketball League. Het was het vijfde en laatste jaar van de club onder de naam GasTerra Flames, naar hoofdsponsor GasTerra. Dit seizoen werd voor het eerst in de historie van de club de dubbel gewonnen. In de NBB-Beker versloeg Flames ZZ Leiden in de finale met 79–71. In de finale van de DBL werd SPM Shoeters Den Bosch met 4–3 opzij gezet. Ook nam Donar dit jaar deel aan het EuroChallenge-toernooi, de derde Europese competitie. Arvin Slagter pakte de prijzen voor MVP en Play-offs MVP.

Selectie 2013/14

Complete selectie

1 Aan het begin van het seizoen 2013–14.
De Amerikaan Jeff Robinson werd vastgelegd tot december 2013 door de club, als vervanging voor de destijds geblesseerde Dan Coleman. Ondanks de intentie om hem te behouden van de club, werd zijn contract niet verlengd.

Aangetrokken en vertrokken spelers, seizoen 2013/14

Technische staf

Dutch Basketball League

Kwartfinale: BC Apollo

Halve finale: Zorg en Zekerheid Leiden

Finale: SPM Shoeters Den Bosch

NBB-Beker
In de vierde ronde werd The Black Eagles uit Rosmalen ruim verslagen. In de kwartfinale werd over twee wedstrijden met Den Helder Kings afgerekend en hetzelfde gebeurde in de halve finale met SPM Shoeters Den Bosch. In de finale was Flames met 79–71 te sterk voor Zorg en Zekerheid Leiden, waardoor Flames de derde beker in clubhistorie won.

Vierde ronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

EuroChallenge
De deelname aan de EuroChallenge betekende voor Donar het eerste optreden op Europees niveau sinds het seizoen 2011–2012. De Flames eindigden uiteindelijk op een derde plaats in een poule van vier, met daarin ook nog het Finse KTP-Basket, het Italiaanse Pallacanestro Reggiana en Okapi Aalstar uit België. In de uitwedstrijd tegen KTP-Basket en de thuiswedstrijd tegen Reggiana werd de overwinning gepakt, de andere wedstrijden gingen verloren.

 

 

 

 

 

 

2013-14
Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2013-14